Сицилианская защита:
 Сицилианская защита — шахматный дебют.
 Сицилианская защита — советский детективный фильм.